Het landskampioenschap hockey in het seizoen 1943/44 bij de heren werd gewonnen door Hilversum.

Algemeen
Het landskampioenschap werd bepaald aan de hand van een kampioenscompetitie tussen de kampioenen van de gewestelijke afdelingen. Met uitzondering van het noordelijke district organiseerde ieder district een eigen eerste klasse competitie. De kampioenen waren respectievelijk: Hilversum (west), PW (oost) en HTCC (zuid).

Twee districten (west en zuid) hielden twee parallelle competities. De twee kampioenen speelden vervolgens een beslissingswedstrijd om het districtskampioenschap. Hilversum won van HDM in west en HTCC versloeg in zuid Forward.

Eindstanden

Hockey in 1943
Hockey in 1944
 1943/44